Marina steht für:

 Marina (Hafen), Yachthafen
 Marina (Vorname), weiblicher Vorname
 Marina (Margarine) ist eine Backmargarine verschiedener Hersteller, die Marke stammt ursprünglich aus der DDR
 Marina (Sängerin) (* 1985), britische Singer-Songwriterin
 Marina (Gattung), eine Pflanzengattung der Schmetterlingsblütler
 (1202) Marina, Asteroid des Hauptgürtels
 Marina, ein Schiff im Küstendienst der Woermann-Linie an der westafrikanischen Küste
 Marina (Schiff, 1971), 1971 gebaute Fähre
 Marina (Schiff, 2011), ein im Jahr 2011 gebautes Kreuzfahrtschiff
 AF Marina, Fährschiff
 Morris Marina, Pkw-Modell von British Leyland
 Figur aus Zig & Sharko – Meerjungfrauen frisst man nicht!
 Perla und Marina, fiktive Videospielfiguren aus der Splatoon-Reihe

Filme:
 Marina (1960), deutscher Spielfilm von Paul Martin
 Marina (2013), belgischer Film von Stijn Coninx

Sonstige Werktitel:
 Marina (Oper), Oper in 3 Akten von Emilio Arrieta (1871)
 Marina (Lied), italienischer Schlager von Rocco Granata (1959)
 Marina (Roman), Roman von Carlos Ruiz Zafón (1999)

Marina ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Marina (Kroatien), Ortschaft in Dalmatien (Kroatien)
 Marina (Kalifornien), Kleinstadt in Kalifornien
 Marina District, Stadtteil von San Francisco
 Marina di Pisa, Ortsteil von Pisa

Marina ist der Familienname folgender Personen:
 Alcide Giuseppe Marina CM (1887–1950), römisch-katholischer Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Anya Marina (* 1976), US-amerikanische Singer-Songwriterin
 Armando Soto La Marina (1909–1983), mexikanischer Schauspieler
 Enver Marina (* 1977), albanischer Fußballspieler
 Imca Marina (* 1941), niederländische Schlagersängerin und Schriftstellerin
 Ninoslav Marina (* 1974), mazedonischer Hochschullehrer

Siehe auch:
 23 Marina, Wolkenkratzer in Dubai
 106 Tower, Wolkenkratzer in Dubai
 Dream Dubai Marina, Wolkenkratzer in Dubai Marina
 Agia Marina
 Dubai Marina, Stadtteil von Dubai
 Marina Militare, italienische Marine
 Marina Point, Landspitze der Galíndez-Insel, Antarktis
 Piazza Marina, Platz in Palermo
 Santa Marina, italienische Gemeinde